«Don't Look Away» () — дебютний студійний альбом американської поп-рок-співачки Кейт Вогель. В США реліз відбувся 17 травня 2007.

Список пісень

Розширене видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Кейт Вогель
Дебютні альбоми 2007
Музичні альбоми 2007
Альбоми Interscope Records